Чапай може да се отнася за:
 популярния фолклорен литературен герой от анекдотите за „Чапай и Петка“, първообразът на когото е съветският командир Чапаев;
 Александър Пипонков (1920 – 1944) – деец на партизанското движение в България.